

Geografia

Austria 
 Eggersdorf – frazione di Eggersdorf bei Graz, comune nel distretto di Graz-Umgebung (Stiria)
 Eggersdorf – frazione di Karlstein an der Thaya, comune nel distretto di Waidhofen an der Thaya (Bassa Austria)
 Eggersdorf – frazione di Ladendorf, comune nel distretto di Mistelbach (Bassa Austria)
 Eggersdorf bei Graz – comune nel distretto di Graz-Umgebung (Stiria)

Germania 
 Eggersdorf – ex comune ora frazione di Bördeland, comune nel circondario del Salzland (Sassonia-Anhalt)
 Eggersdorf – ex comune ora frazione di Müncheberg, città nel circondario del Märkisch-Oderland (Brandeburgo)
 Eggersdorf – ex comune ora frazione di Petershagen/Eggersdorf, comune nel circondario del Märkisch-Oderland (Brandeburgo)
 Petershagen/Eggersdorf – comune nel circondario del Märkisch-Oderland (Brandeburgo)